AAMB steht für:

 Abu-Ali-Mustafa-Brigaden
 al-Aqsa-Märtyrerbrigaden
 ASCOD Ambulance, Sanitätspanzer, Variante des ASCOD

AAMB